Plaats in Indonesië
 Sipenggeng (Batang Toru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Sipenggeng (Halongonan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra